Богданов, Иван:
 Богданов, Иван Аксентьевич (1919 — ?) — депутат Верховного Совета Латвийской ССР.
 Богданов, Иван Александрович (1897—1942) — советский генерал-лейтенант.
 Богданов, Иван Антонович (1926—2004) — председатель исполнительного комитета Салаватского городского Совета.
 Богданов, Иван Анфильевич — народный комиссар рабоче-крестьянской инспекции КазССР февраль 1928 г. — январь 1931 г.
 Богданов, Иван Васильевич (1924—2002) — Герой Советского Союза.
 Богданов, Иван Дмитриевич (1774—1831) — генерал-майор морской артиллерии.
 Богданов, Иван Лукьянович (1903—1984) — советский инфекционист, член-корреспондент АМН СССР.
 Богданов, Иван Миныч (1802—1867) — русский генерал, участник Кавказской войны.
 Богданов, Иван Петрович (1855—1932) — русский художник-передвижник.
 Богданов, Иван Семёнович (1893-?) — деятель ВКП(б), Председатель Организационного комитета Президиума ВЦИК — Верховного Совета РСФСР по Краснодарскому краю. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
 Богданов, Иван Сергеевич (род. 1974) — российский биатлонист.
 Богданов, Иван Стефанов (1929—2017) — болгарский художник-иллюстратор и мультипликатор.
 Богданов, Иван Яковлевич (1924—1949) — полный кавалер ордена Славы.